

Актобе — місто, центр Актюбинської області
 Актобе — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Актобе — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Актобе — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Актобе — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Актобе — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Актобе — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Актобе — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Актобе — село, Таласький район, Жамбильська область
 Актобе — село, Уланський район, Східноказахстанська область
 Актобе — село, Шетський район, Карагандинська область
 Актобе — село, Шуський район, Жамбильська область